Südwestfunk, van 1946 tot 1998 de regionale publieke omroep van zowel de deelstaat Rijnland-Palts als het zuidelijke deel van Baden-Württemberg.
 Südwestfalen, een streek in het zuiden van Westfalen.
 SWF (bestandsindeling), een bestandsformaat gebruikt door Adobe Flash en Adobe Flash Player.
 Sovereign wealth fund.
 Strandwalfestival Rijswijk, een jaarlijks festival in de gemeente Rijswijk.
 Súdwest-Fryslân, een gemeente in Friesland, Nederland.
 Surinaamse Worstelfederatie, de officiële worstelsportbond van Suriname.

Zie ook 
 Gemeentebelangen SWF, een Friese lokale politieke partij